Shackleton kan syfta på:

 Avro Shackleton, ett tungt brittiskt marinspanings- och ubåtsjaktflygplan, i tjänst 1951–1991
 Shackleton (månkrater) – en krater på månen
 Shackleton (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2002

Personer
Ernest Shackleton (1874–1922), en brittisk polarforskare

Geografii

Antarktis 
 Shackleton Range – en bergskedja i Antarktis

Australien 

 Shackleton (ort), Western Australia, Bruce Rock,

Grönland 

Kap Shackleton – en udde

Se även
Mount Shackleton

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar